Джей-лига 1 2019 — 27-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги. Начнется 22 февраля и завершится в декабре 2019 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Касива Рейсол» и «В-Варен Нагасаки». Их заменили «Мацумото Ямага» и «Оита Тринита», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Джей-лиге 2 2018.

Команды

Турнирная таблица

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Результаты матчей

Стыковые матчи J1 Лига — J2 Лига 
Заброс вылета происходит в двух играх и ямах Восемнадцатого в J1 Лига победителю 1-го тура плей-офф J2 Лига 2019. Победитель этого прыжка получает место для чемпионата K Лиги 1, в то время как проигравший входит в K Лигу 2.

Одини матч
Сёнан Бельмаре остался в Лиге J1.

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Японии по футболу (Джей-лига) 2019 - Турнирная таблица

Япония
2019
Спорт в Японии в 2019 году